Chrystian V (ur. 15 kwietnia 1646 we Flensburgu, zm. 25 sierpnia 1699 w Kopenhadze) – król Danii i Norwegii w latach 1670–1699.

Życiorys 
Pochodził z dynastii Oldenburgów. Był synem Fryderyka III i Zofii Amelii brunszwickiej.

Podczas jego rządów Dania brała udział w konfliktach europejskich, wywołanych przez króla Francji Ludwika XIV. Jego następcą został syn Fryderyk IV.

25 czerwca 1667 poślubił Karolinę Amalię, księżniczkę heską. Z tego związku przyszło na świat 8 dzieci, z których 3 zmarło w dzieciństwie:

 Fryderyk (1671-1730, późniejszy król Danii Fryderyk IV)
 Chrystian Wilhelm (1672-1673)
 Chrystian (1675-1695)
 Zofia Jadwiga (1677-1735)
 Chrystiana Karolina (1679-1689)
 Karol (1680-1729)
 córka (1682)
 Wilhelm (1687-1705).

Drzewo genealogiczne 

Oldenburgowie
Władcy Danii
Władcy Norwegii
Odznaczeni Orderem Danebroga
Odznaczeni Orderem Podwiązki
Odznaczeni Orderem Słonia
Urodzeni w 1646
Zmarli w 1699
Władcy Oldenburga
Ludzie urodzeni we Flensburgu